Jun Murai – fondatore della chiesa Iesu no Mitama Kyōkai (1897-1970)
Jun Murai – scrittore giapponese (1904-1985)
Jun Murai – imprenditore giapponese (1909-1988)
Jun Murai – informatico giapponese (1955)